Backroads:

  — альбом 1992 года .
  — заглавная песня альбома Backroads.